Arnon puede referirse a:
 Loye-sur-Arnon, una población y comuna francesa, situada en la región de Centro, departamento de Cher.
 Lury-sur-Arnon, una población y comuna francesa, situada en la región de Centro, departamento de Cher.
 Mareuil-sur-Arnon, una población y comuna francesa, situada en la región de Centro, departamento de Cher.
 Saint-Georges-sur-Arnon, una población y comuna francesa, en la región de Centro, departamento de Indre.

 Daniel Arnon (1910 - 1994), bioquímico y fisiólogo vegetal estadounidense de origen polaco.

Cancello e Arnone